dopuszczalna masa całkowita
 Darryl McDaniels – raper znany jako D.M.C.
 DeLorean DMC-12 – samochód
 Doğan Music Company – turecka wytwórnia muzyczna
 Devil May Cry – seria gier z gatunku hack and slash